Гвардейский район — административно-территориальная единица:
 Гвардейский район —  район в Калининградской области России, с 2014 года вместо упразднённого одноимённого муниципального района образован Гвардейский городской округ.
 Гвардейский район —  бывший район в Талды-Курганской области Казахской ССР.